Список видов муравьёв Польши включает все виды муравьёв (семейство Formicidae, отряд Hymenoptera), обитающих в Польше. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло. Всего на территории Польши обнаружено 105 видов муравьёв из 25 родов (с учётом инвазивных и интродуцированных, включая 98 местных видов).

Список

Anergates

Aphaenogaster

Camponotus

Dolichoderus

Formica

Formicoxenus

Harpagoxenus

Hypoponera

Lasius

Leptothorax

Linepithema

Manica

Messor

Monomorium

Myrmecina

Myrmica

Myrmoxenus

Polyergus

Ponera

Solenopsis

Stenamma

Strongylognathus

Tapinoma

Temnothorax

Tetramorium

См. также 
 Список видов муравьёв Андорры
 Список видов муравьёв Швеции
 Список видов муравьёв Эстонии

Примечания

Литература 
 
 
 
 Pisarski, B. (1975). «Mrywki Formicoidea.» Kat. Fauny Pol. 26: 3-85.

Ссылки 

Польша
муравьи Польши
Списки:Польша
Фауна Польши